En , Promnik est le nom de plusieurs localités :

 Promnik, village de la voïvodie de Mazovie,

 Promnik, village de la voïvodie de Sainte-Croix.